Да́риус Ма́ртин Кларк Ва́сселл (, род. 13 июня 1980 года) — английский футболист, наиболее известный по выступлениям за клубы «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Также выступал за сборную Англии.

Карьера 
Воспитанник футбольной академии «Астон Виллы». Установил рекорд молодёжной команды клуба, забив 39 мячей в одном сезоне. Играл за клуб семь сезонов. Дебютировал за взрослую команду в августе 1998 в игре против «Миддлсбро», которая закончилась победой 3:1.
С сезона 2001 года стал регулярно появляться на поле. Он был быстрым и ловким и в 2002 году получил вызов в сборную Англии.
Дебютировал за сборную вместе с Уэйном Бриджем и Майклом Рикеттсом 13 февраля 2002 года против сборной Нидерландов. В 2002 году ездил на чемпионат мира в составе сборной Англии и сыграл 3 игры. Также был на Евро 2004. В июле 2005 года за 2 миллиона фунтов был продан в «Манчестер Сити». Первые три сезона регулярно играл, но в сезоне 2008/2009 перестал появляться на поле. В июле 2009 был продан в «Анкарагюджю». Через 2 недели игры за новый клуб забил гол.

В начале октября 2010 года прибыл на «Уолкерс Стэдиум» на правах свободного агента и подписал контракт с клубом «Лестер Сити», рассчитанный до конца сезона 2011/12. По окончании сезона 2011/12 Васселлу не было предложено продлить контракт.

Примечания

Ссылки 
 Биография на Dailymail.co.uk

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Лестер Сити»